A Portland szónak számos jelentése lehet. Több város elnevezése, melyek közül a legnagyobb az USA Oregon államában található Portland (Oregon). A név az egyesült királyságbeli Dorsetben lévő Portland-sziget nevében szerepelt elsőként. Innen származik a portlandi kő, melyről hasonlóságuk miatt a portlandcement a nevét kapta. A településneveken túl személynevekben, épületek, hajók, sportcsapatok nevében is megtalálható.

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Portland (Arkansas), 552 fős lakossággal
 Portland (Colorado), elhagyatott város
 Portland (Connecticut), 8732 fős lakossággal
 Portland (Észak-Dakota), 604 fős lakossággal
 Portland, Fountain (Indiana) korábbi neve
 Portland (Indiana), 6437 fős lakossággal
Portland (Iowa)
Portland (Kansas)
 Portland (Kentucky, Louisville), megszűnt város Louisville, Kentuckyban
 Portland (Maine), 64 249 fős lakossággal
 New Portland (Maine), 782 fős lakossággal
 South Portland (Maine), 23 324 fős lakossággal, Portland (Maine) mellett
 Portland (Michigan), 3789 fős lakossággal
 Portland (New York), 5502 fős lakossággal
 Portland (Ohio)
 Portland (Oregon), 568 380 (2008) fős lakossággal
 Portland (Pennsylvania), 579 fős lakossággal
 Portland (Tennessee), 8458 fős lakossággal
 Portland (Texas), kb. 15 000 fős lakossággal
 Portland (Wisconsin, Dodge County), 1106 fős lakossággal
 Portland (Wisconsin, Monroe County), 686 fős lakossággal

Ausztrália és Óceánia 
 Portland (Új-Dél-Wales), kisváros
 Cape Portland (Tasmania), hegyfok Tasmania északkeleti csúcsánál
 Portland (Victoria), kisváros és kikötőváros kb. 12 000 fős lakossággal

Egyesült Királyság

Portland-sziget 
 A Portland-sziget, valójában félsziget Dorset partjainál, a többi jelentés innen származik
 Weymouth and Portland borough Dorset-ban, tartalmazza a Portland-szigetet is
 Portland Bill, hegyfok a Portland-sziget csúcsán
 Portland Harbour, mesterséges kikötőhely a Portland-sziget és a szárazföld között
 Portland sea area, az angol csatorna egy része

Máshol 
 Great Portland Street, utca London West End városrészében
 Portland College, Nottinghamshire megye oktatási intézménye
 Portland Gallery, művészeti galéria a Westminsterben, Londonban
 Portland House, egy magas épület a Westminsterben, Londonban
 Portland Place, utca London központi területében, a Marylebone kerületben
 Portland Square, Bristol, György-korabeli tér Bristol városában
 Portland Tower, magasház Manchesterben

Hollandia 
 Portland (Hollandia), a dél-holland Rhoon falu egy része

Hongkong 
 Portland Street, népszerű üzleti és bevásárlóutca Hongkongban

Írország 
 Portland Row, főútvonal Dublin északi részén

Jamaica 
 Portland (Jamaica), község Jamaica északkeleti partján
 Portland Point, Jamaica legdélebbi pontja

Kanada 
 Portland Canal, délkelet-Alaszka és Brit Kolumbia közötti átjáró
 Portland Estates, Nova Scotia, Halifax egy területe
 Portland (Ontario), kisváros Kingstontól északra
 Portlands or Port Lands (Toronto), Toronto vízparti szakaszának keleti része

Új-Zéland 
 Portland (Northland), kisváros Whangareitől délre
 Portland Island (Új-Zéland), kis sziget a Mahia-félszigettől nem messze

Személyek 
 Portland grófja illetve Portland hercege, angol cím volt

Közlekedés 
 A City of Portland egy személyvonat Chicago (Illinois) és Portland (Oregon) között
 A Duke of Portland, egy amerikai bálnavadász hajó neve
 SS Portland, egy hajó neve volt, ami a New England-i Portland Gale-nél süllyedt el 1898-ban
 HMS Portland, a Brit Haditengerészet nyolc hajójának is a neve volt
 USS Portland, az Amerikai Haditengerészet két hajójának neve
 Portland Streetcar, Portland (Oregon) tömegközlekedésének része (villamos)
 Portland (tugboat), 1947-es lapátkerekes gőzhajó, lökőhajó

Sportcsapatok 
 Portland Trail Blazers, NBA kosárlabdacsapat Portland (Oregon) területén
 Portland Winter Hawks, WHL hokicsapat Portland (Oregon) területén
 Portland Beavers, PCL minor league (alacsonyabb osztályú) baseballcsapat Portland (Oregon) területén
 Portland LumberJax, NLL lacrosse-csapat Portland (Oregon) területén
 Portland Timbers, USL futballcsapat Portland (Oregon) területén
 Portland Sea Dogs, EL minor league (alacsonyabb osztályú) baseballcsapat Portland (Maine) területén
 Portland Pirates, AHL minor league (alacsonyabb osztályú) hokicsapat Portland (Maine) területén
 Portland San Antonio, spanyol ASOBAL kézilabdacsapat Spanyolországban, Pamplonában

Informatika 
 A Portland Project célja a Linux használatának támogatása asztali számítógépeken

Egyebek 

 Battle of Portland, tengeri csata Portland szigeténél 1653-ban Anglia és a Holland Köztársaság között
 Battle of Portland Harbor, az amerikai polgárháború tengeri csatája, amit 1863. június 27-én vívtak a Maine állambeli Portlandban
 Portlandcement, a betonhoz, malterhoz és néhány más építészeti anyaghoz leggyakrabban felhasznált cementtípus, mely nevét a portlandi kőhöz való hasonlatosságáról kapta
 Portland Club (London), londoni klub, a whist és bridzs játékokban szaktekintélynek számít
 Portland Club (Maine), egy klub a Maine állambeli Portlandban
 Portland Gale, az 1898-as New England-i vihar, ami az általa elsüllyesztett SS Portland hajóról kapta a nevét
 Portland (juh), apró, ősi juhfajta Portland szigetéről
 Portlandi kő, a Portland-szigetről származó mészkő, amiből számos fontos épületet emeltek

Források